Тёмные воды может означать:

Кино 
 «Тёмные воды» — фильм 1944 года режиссёра Андре Де Тота
 «Тёмные воды» — фильм 1956 года режиссёра Юсефа Шахина
 «Тёмные воды» — фильм 1994 года режиссёра Мариано Байно
 «Тёмные воды» — фильм 1998 года режиссёра Мюррея Бэттла
 «Тёмные воды» — фильм 2002 года режиссёра Хидэо Наката
 «Тёмные воды» — фильм 2003 года режиссёра Филлипа Дж. Рота
 «Тёмные воды» — фильм 2019 года режиссёра Тодда Хейнса

Телевидение 
 «Тёмные воды» — российский телесериал 2011 года
 «Тёмные воды» — турецкий телесериал 2011 года
 «Тёмные воды» — эпизод четвёртого сезона телесериала «Стрела»
 «Тёмные воды» — эпизод шестого сезона телесериала «Однажды в сказке»

Игры 
 «Risen 2: Dark Waters» — компьютерная игра 2012 года

См. также